Tauernkogel heißen folgende geographische Objekte:
 
 (Felber) Tauernkogel (Venedigergruppe), 2988 m, am Felber Tauern in der Venedigergruppe, Grenze Salzburg–Tirol
 (Krimmler) Tauernkogel (Zillertaler Alpen), 2872 m, am Krimmler Tauern in den östlichen Zillertaler Alpen, Grenze Salzburg–Südtirol
 (Kalser) Tauernkogel (Granatspitzgruppe), 2683 m, am Kalser Tauern in der Granatspitzgruppe, Grenze Salzburg–Tirol 
 Tauernkogel (Tennengebirge), 2247 m, im Tennengebirge in Salzburg